Selkämatala kan syfta på följande platser:

Finland 

2. Selkämatala (klippa), Lappland, Kemi-Torneå,  (0 ha)
4. Selkämatala (udde), Norra Österbotten, 
5. Selkämatala (ö i Norra Österbotten, Brahestad),  (2 ha)